

Termin -{APJ}- ima više značenja.

 Oznaka za Astrofizički žurnal, . 
 Oznaka za apelinski receptor.